American (Coca Cola), een geregistreerd handelsmerk van The Coca-Cola Company

Automerken:
American (automerk 1906) (1906-1914)
American Austin (1929-1934)
American Bantam (1937-1941)
American Steamer (1898-1899)

Motorfietsenmerken:
American (Chicago)
American (Ohio)

Vrachtwagenmerken:
American (vrachtwagenmerk 1987) (1987-1998)
American (vrachtwagenmerk 1913) (1913-1918)
American (vrachtwagenmerk 1920) (1920-1924)
American (vrachtwagenmerk 1910) (1910-1912)
American (vrachtwagenmerk 1906) (1906-1912)
American Coulthard (1905-1906) 
American LaFrance (1903-heden)

Zie ook
America (doorverwijspagina)
Amerika (doorverwijspagina)